Angelo Nicotra – attore, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio italiano
Antonio Nicotra – attore italiano.
Benedetto Nicotra – politico italiano.
Benedetto Vincenzo Nicotra – politico italiano.
Ennio Nicotra – direttore d'orchestra italiano.
Giancarlo Nicotra – regista e attore italiano.
Maria Nicotra – politica italiana.
Sebastiano Nicotra – arcivescovo cattolico italiano.